Холм-Жирковский:

 Холм-Жирковский — посёлок городского типа, административный центр Холм-Жирковского района Смоленской области России.
 Холм-Жирковский район — административная единица в северной части Смоленской области России.